Salentin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Salentin von Isenburg (* circa 1532; † 1610), von 1567 bis 1577 Erzbischof des Erzbistums Köln sowie von 1574 bis 1577 Bischof von Paderborn
 Hans Salentin (1925–2009), deutscher Plastiker und Maler
 Hans-Peter Salentin (* 1961) deutscher Jazztrompeter
 Hubert Salentin (1822–1910), deutscher Maler
 Rebecca Maria Salentin (* 1979), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Sallenthin